Трохока́рпа Кла́рка () — вид цветковых растений рода  семейства .

Распространение и местообитание 
Эндемик Виктории в Австралии. Произрастает в альпийской и субальпийской зонах южных плоскогорий, часто вместе с .

Ботаническое описание 
Кустарник до 30 см высотой. Цветки тёмно-бордовые, с зеленоватыми основаниями. Плоды, появляющиеся осенью, около 8 мм в диаметре. Они поедаются птицами и мелкими млекопитающими.

Примечания 

Вересковые
Флора Австралии
Эндемики Австралии
Таксоны растений, названные в честь людей